Christoph Eberle ist der Name folgender Personen:

* Christoph Eberle (Ingenieur) (1869–1929), deutscher Maschinenbauingenieur und Hochschullehrer
 Christoph Eberle (Dirigent) (* 1959), österreichischer Dirigent